Ярнсакса:

 Ярнсакса — в германо-скандинавской мифологии женщина-ётун.
 Ярнсакса — нерегулярный спутник планеты Сатурн с обратным орбитальным обращением.